Тбилисский фуникулёр () — линия фуникулёра в Тбилиси (Грузия), которая соединяет центр города с верхним парком на горе Мтацминда. Линия имеет три станции: Нижняя (улица Даниела Чонкадзе), Пантеон (разъезд длиной 70 м), Мтацминда. 

21 июня 2000 года после обрыва троса фуникулёр был закрыт на длительную реконструкцию. Фуникулёр был вновь открыт 30 января 2013 года.

История 

В 1900 году самоуправление города подписало договор о строительстве в Тбилиси канатной железной дороги и утвердило проект бельгийского инженера Альфонса Роби. Договор предусматривал следующее: бельгийское анонимное общество получало право в течение 45 лет эксплуатировать фуникулёр с последующей безвозмездной передачей сооружения городу. Проезд для детей до 5 лет, почтальонов, полицейских и жандармов должен был быть бесплатным. Строительство фуникулёра началось в 1903 и закончилось в 1905. Тбилисский фуникулёр — один из самых больших и красивейших сооружений такого типа в мире.

Павильон нижней станции построен по проекту архитектора Александра Шимкевича.

Ещё до открытия пресса писала:
 Тифлис. 29 декабря. Закончена постройка фуникулярной железной дороги на гору св. Давида. На днях на ней откроется движение. Это единственное в России сооружение построено по типу дороги на Везувий. Предполагают, что с открытием фуникуляра сильно возрастут цены земельных участков на горе св. Давида.

Фуникулёр упомянут Ильфом и Петровым в романе «Двенадцать стульев»:
Мурлыча какую-то чепуху о застое в бараночно-бубличном деле, Кислярский посадил страшных знакомцев в экипаж с посеребренными спицами и подножкой и повез их к горе Давида. На вершину этой ресторанной горы поднялись по канатной железной дороге. Тифлис в тысячах огней медленно уползал в преисподнюю. Заговорщики поднимались прямо к звездам

В годы советской власти фуникулёр был существенно перестроен, была полностью снесена верхняя станция и на её месте в 1938 году была сооружена новая станция в неоклассическом стиле по проекту Захария и Надежды Курдиани в соавторстве с А. В. Волобуевым. На плато был открыт Парк культуры и отдыха, названный впоследствии именем Иосифа Сталина. Позже в парке был построен комплекс аттракционов, в том числе колесо обозрения, расположенное близко к обрыву. Верхняя станция стала одной из главных достопримечательностей города, а ресторан, расположенный на открытых верандах станции с видом на город — любимым местом горожан и гостей Тбилиси. Позже, в 1968-69 годах была перестроена и нижняя станция. В отличие от первоначального облика, новое здание являет собой пример модернизма.

В 1958 году на гору Мтацминда была также построена и канатная дорога, поднимающая пассажиров от площади Руставели. Она прекратила работу 1 июня 1990 года после трагического случая. Произошёл обрыв каната, а тормоза не сработали. Обе кабины покатились вниз, одна врезалась в нижнюю станцию, а вторая — в оборванный тяговый канат, а затем в мачту, развалившись на части, погибло 20 человек, 45 человек получили тяжёлые увечья.

21 июня 2000 года произошёл обрыв троса и на самом фуникулёре, после чего он был остановлен. В результате обрыва незначительно пострадали 20 иностранных туристов. К счастью, обошлось без жертв.

В октябре 2012 года, после модернизации, проводившейся при участии австрийско-швейцарской компании Doppelmayr Garaventa, фуникулёр был вновь введен в эксплуатацию.

Остановки по линии фуникулёра 

Средняя остановка находится у храма Св. Давида и пантеона общественных деятелей и поэтов. На верхней остановке построено двухэтажное сооружение в виде башни. Парк Мтацминда с его необыкновенным географическим местоположением и интересной инфраструктурой является одним из самых колоритных мест в Тбилиси.

Нижняя и верхняя станции спроектированы в совершенно разных стилях. Нижняя построена в псевдомавританском стиле. Верхняя, представляла собой образец раннего модерна с искусно прорисованными деталями, характерными для «югендстиля». Верхняя станция была перестроена в 1938 году в стиле в стиле сталинской неоклассики. Высота верхней станции над уровнем моря 727 метров.

Характеристики 

Перепад высот: 235 м. Длина пути 491 м (1-е место по этому показателю среди стран бывшего СССР). Вместимость одного вагона — 60 пассажиров (18 мест для сидения).

В фуникулёре — один путь, по которому курсируют 2 вагона в разных направлениях. В середине маршрута расположен 70-метровый разъезд с промежуточной станцией. Колея 1000 мм. Угол наклона пути составляет 28·33 градусов. Толщина стального каната — 33 мм. Градиент 65 %. Привод электрический.

Современное состояние 
Фуникулёр работает ежедневно, без выходных, с перерывом с 4:00 до 9:00 часов утра.

Стоимость проезда составляет 10 лари за человека в одну сторону на апрель 2022 года. В кассе фуникулёра продаётся невозвратная пластиковая карточка ценой 2 лари, используемая для оплаты фуникулёра и действующая в парке развлечений Мтацминда

Галерея

Примечания

Ссылки 
 The Tbilisi Funicular
 Тифлис. Гора Мтацминда и тбилисский фуникулёр.

Фуникулёр
Фуникулёр
Фуникулёры Грузии